Flower, amerikai együttes
 Flower, japán együttes
 Flower, Kylie Minogue 2012-es kislemeze
 Flower, Gackt 2009-es kislemeze
 Flower, Kim Dzsunszu (XIA) 2015-ös nagylemeze
 Flowers, A The Rolling Stones 1967-es nagylemeze
 Flowers, az Ace of Base 1998-as nagylemeze
 Flowers, a Sweet Female Attitude 2000-es kislemeze
 Flower, Nyugat-Virginia, Egyesült Államok
 Flowers, Mississippi, Egyesült Államok
 Flowers, Észak-Karolina, Egyesült Államok
 Hua-sziget („virágsziget”), Wangan település, Penghu megye, Tajvan
 Flower, vezetéknév és utónév
 Flowers, vezetéknév
 Marc-André Fleury, egy jégkorongkapus, akit "Flower" néven ismernek
 Flower (Meerkat Manor), szurikáta
 Flower, a Bambi című film főszereplője
 Flowey, a virág, az Undertale karaktere
 Flower, 2017-es amerikai film
 Flowers, spanyol film
 Flower, egy 2009-es videójáték PlayStation 3-ra
 Flowers
 Flower, dél-koreai együttes
 Flower Flower, egy japán banda, amelynek élén Yui énekes-dalszerző áll
 The Flowers, egy pop-rock együttes
 The Flowers, egy poszt-punk zenekar
 Flower, Akira Jimbo 1997-es albuma
 Flowers, Casiopea 1996-os albuma
 Flowers, az Echo & the Bunnymen 2001-es albuma
 Flower, Yong Jun-hyung 2013-as EP-je
 Flowers, Joan of Arc 2009-es albuma
 Flower, Jody Watley 1998-as albuma
 Flowers, Jennifer Paige amerikai popénekesnő válogatásalbuma 
 Fake It Flowers, a Beabadoobee 2020-as albuma
 Flowers, egy Kochi-alapú Malayalam televíziós csatorna
 Flowers, japán mangamagazin
 Flowers, 2016-os brit fekete komédia sorozat
 Flowers Foods, egy amerikai sütőipari cég
 Flower (GFriend-dal), 2019
 Flower (Koda Kumi-dal), 2005
 Flower (L'Arc-en-Ciel-dal), 1996
 Flower (Atsuko Maeda-dal), 2011
 Flower (Soundgarden-dal), 1989
 Flower (Tomiko Van-dal), 2006
 Flower (Sonic Youth-dal), 1985
 Flowers (Miley Cyrus-dal), 2023 
 Flower, Liz Phair dala az 1993-as Exile in Guyville című albumáról
 Flower, Moby dala a Play: The B Sides című 2000-es válogatásalbumáról
 Flower, Eels dala az 1996-os Beautiful Freak című albumról
 A Flower, John Cage 1950-es dala
 Flowers, Gabi DeMartino dala a 2018-as Individual EP-ről
 Flowers (Billy Yates-dal), 1997
 Flowers (Émilie Simon-dal), 2003
 Flowers, a The New Radicals dala az 1998-as Maybe You've Been Brainwashed Too című albumukról
 Flowers, a The Psychedelic Furs dala az 1980-as The Psychedelic Furs című albumról